Fumiaki Uto (jap. , Uto Fumiaki) ist ein japanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker, der in Kashihara in der Präfektur Nara lebt.

Zwischen 1992 und 1999 entdeckte er 21 Asteroiden.

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Amateurastronom
Japaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann